El término Municipio Girardot puede referirse a las siguientes entidades:

 En Venezuela:
Municipio Girardot, perteneciente al estado Aragua.
Municipio Girardot, perteneciente al estado Cojedes.

 En Colombia:
Girardot, del Departamento de Cundinamarca.